Schepeler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Daniel Berthold von Schepeler (1780–1849), deutscher Offizier, Diplomat, Historiker
 Anna Schepeler-Lette (1829–1897), deutsche Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin
 Georg Schepeler (1776–1848), deutscher Kaufmann und Politiker
 Gerhard Schepeler (1615–1674), deutscher Politiker